Унита́рные едини́цы А́нглии () — административно-территориальные образования в Англии, управляемые одним органом власти, объединяющим в себе функции и полномочия совета графства и районного совета.

Унитарные единицы образуются либо путём дополнительного придания районному совету неметропольного графства функций и полномочий графства, либо напротив, совету графства дополнительно придают функции и полномочия района.

Большинство унитарных единиц Англии были образованы в период с 1995 по 1998 год, остальная часть — в 2009 году.

География 

Унитарные единицы, как способ административно-территориального устройства, встречаются во всех регионах Англии, кроме Большого Лондона, и имеют размеры от 33 км² (Слау) до 5013 км² (Нортамберленд). По регионам 55 унитарных единиц распределены следующим образом:
 Юго-Восточная Англия — 12 унитарных единиц
 Юго-Западная Англия — 11 унитарных единиц
 Северо-Восточная Англия — 7 унитарных единиц
 Восточная Англия — 6 унитарных единиц
 Северо-Западная Англия — 6 унитарных единиц
 Йоркшир и Хамбер — 5 унитарных единиц
 Ист-Мидлендс — 4 унитарные единицы
 Уэст-Мидлендс — 4 унитарные единицы
 Большой Лондон — унитарные единицы отсутствуют

Все 55 унитарных единиц включены в состав 30 из 48 церемониальных графств Англии:

Население 

Население унитарных единиц, по данным 2001 года, колеблется от 34 (Ратленд) до 499 (Корнуолл) тыс. человек, при средней плотности населения от 61 (Нортумберленд) до 4638 (Портсмут) чел./км².

Список унитарных единиц Англии 
Унитарные единицы, выделенные жирным шрифтом, являются также и церемониальными графствами.

Знак ® указывает на то, что границы церемониального графства шире, чем границы одноимённой унитарной единицы.

См. также 
 :en:Local Government Commission for England (1992)
 :en:2009 structural changes to local government in England

Графства Англии